Метафизика:

 «Метафизика» — сборник сочинений Аристотеля и первая основополагающая работа одноимённого раздела философии.
 Метафизика — раздел философии.
 «Метафизика» — музыкальный альбом Александра Розенбаума.